Rhododendron 'Florence Parks' — сорт зимостойких вечнозелёных рододендронов.

Биологическое описание 
К 10-ти годам достигает около 150 см в высоту и примерно столько же в ширину. 

Листья тёмно-зелёные.

Соцветия терминальные.

Цветки фиолетово-пурпурные. Пятно на внутренней части верхнего лепестка тёмное.

Происхождение 
Селекционер Джо Парки создал около 20 новых азалий и рододендронов. По всей видимости сорт назван в честь жены селекционера Флоренс Эванс, на которой он женился в 1941 году. Они были счастливо женаты в течение 58 лет до ее смерти в 1999 году. 

По данным сайта hirsutum.info:

В культуре 
Зоны морозостойкости от 5 до более тёплых. Выдерживает зимние понижения температуры до −32°С.

В России сорт не испытывался.

Болезни и вредители

Примечания 

Florence Parks